N51 peut faire référence à :
 Affections des organes génitaux de l'homme au cours de maladies classées ailleurs, d’après la Classification internationale des maladies ;
 HMS Otway (N51), un sous-marin de la Royal Navy ;
 Ligne de bus Noctilien N51 de la RATP ;
 , diverses routes dans le monde.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres